Это список федераций, союзов, ассоциаций по видам спорта России, являющихся членами Олимпийского комитета России. Данные приведены по состоянию на 4 декабря 2020 года.

Олимпийские виды спорта

Летние виды спорта 

Также членом ОКР является Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС), президент — Василий Титов.

Зимние виды спорта 

Также членом ОКР является Ассоциация лыжных видов спорта России, созданная в 2005 году, в которую входят Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина  и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России. Президентом Ассоциации является Елена Вяльбе. Также членом ОКР является Ассоциация зимних олимпийских видов спорта (председатель — Владимир Кожин).

Виды спорта, не входящие в программу Олимпийских игр

См. также 
 Спорт в России
 Олимпийский комитет России
 Министерство спорта Российской Федерации
 Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС)
 Ассоциация зимних олимпийских видов спорта
 Ассоциация лыжных видов спорта России

Примечания

Ссылки 
 Список федераций и союзов по летним олимпийским видам спорта на сайте Олимпийского комитета России
 Список федераций и союзов по зимним олимпийским видам спорта на сайте Олимпийского комитета России
 Список федераций и союзов по неолимпийским видам спорта на сайте Олимпийского комитета России
 Всероссийские спортивные организации на портале «Спортивная Россия»

Олимпийский комитет России